Schermerhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham M. Schermerhorn (1791–1855), US-amerikanischer Politiker
 Caroline Schermerhorn Astor (1830–1908), Grande Dame der New Yorker Gesellschaft
 Kenneth Schermerhorn (1929–2005) US-amerikanischer Dirigent
 Sarah Schermerhorn (* 1988), US-amerikanische Beachvolleyball- und Volleyballspielerin
 Simon J. Schermerhorn (1827–1901), US-amerikanischer Politiker
 Willem Schermerhorn (1894–1977), niederländischer Politiker

Schermerhorn ist der Name einer ehemaligen niederländischen Gemeinde, die 1970 in die Gemeinde Schermer eingegliedert wurde und jetzt zu Alkmaar gehört